Alfried Wieczorek, archeologo tedesco
 Andreas Wieczorek, calciatore tedesco
 Bertram Wieczorek, politico tedesco (CDU)
 Burghild Wieczorek, atleta tedesca (DDR)
 Christian Wieczorek, calciatore tedesco
 Eva Janina Wieczorek, pittore tedesco
 Heidemarie Wieczorek-Zeul, nata Zeul, politico tedesco (SPD)
 Helmut Wieczorek, manager e uomo politico tedesco (SPD)
 Henryk Wieczorek, calciatore polacco
 Jan Walenty Wieczorek, vescovo di Gliwice
 Joachim Wieczorek, calciatore tedesco
 Jürgen Wieczorek, politico tedesco (SPD)
 Kristin Wieczorek, pattinatore tedesco
 Mateusz Wieczorek, biathleta polacco
 Norbert Wieczorek, politico tedesco (SPD)
 Paul Wieczorek, un partecipante alla Rivoluzione di Novembre in Germania
 Rainer Wieczorek, scrittore tedesco
 Teresa (Barbara) Ciepły, nata Wieczorek, atleta polacca
 Thomas Wieczorek, giornalista tedesco e autore
 Ulrike Link-Wieczorek, teologo protestante tedesco